rzut karny w piłce nożnej
 rzut karny w piłce ręcznej
 rzut karny w rugby union
 rzut karny w rugby league
 rzut karny w hokeju na lodzie
 rzut karny w hokeju na trawie
 rzut karny w futsalu

Zobacz też 
 bowl-out – forma rzutów karnych w krykiecie